Christian Poulsen (1979) dán kerékpáros, olimpikon
Christian Poulsen (1980) dán válogatott labdarúgó
Christian Poulsen (1912–1981) dán sakkozó